Чемпионат Украины по футболу 2008 года среди любительских команд () — 12-й чемпионат Украины среди любителей. Турнир стартовал 29 апреля 2009 года, а завершился 18 сентября 2009 года победой 2:1 ФК «Лужаны» над николаевским «Торпедо».

Участники 
В этом чемпионате принимали участие 25 украинских любительских команд.

Групповой турнир

Группа 1

Примечание 
 Команда «Сокол» (Бережаны) снялась с турнира после 8-го тура. В оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (-:+).

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Примечание 
 Команда «Днепр-75» (Днепропетровск) прекратила участие в чемпионате в связи с переходом в профессионалы. Вместо неё право разыграть место в финальной части чемпионата получила команда «Александрия-Аметист» (Александрия).

Группа 5

Примечание 
Команда «Черноморнефтегаз» (Симферополь) снялась с соревнований после 5-го тура. В оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (-:+).

Бомбардиры

Переходные игры 
В соответствии с регламентом, в финальный турнир напрямую попали победители групп и лучшая команда, финишировавшая второй. Ещё два места розыграли в стыковых матчах вторые в своих группах: «Мир» (Горностаевка) − «Александрия-Аметист» (Александрия) и «Сокол» (Золочев) − СДЮШОР «Полесье» (Житомир).

Финальный этап

Состав групп 
В связи с тем, что команда «Сокол» (Золочев) − не смогла приехать в Черновцы из-за финансовых трудностей, было решено оставить в финале семь команд (три в группе «А» и четыре в группе «Б»).

Группа А 
Матчи проходили в Черкассах в период с 13 по 15 сентября 2008 года.

Группа Б 
Матчи проходили в пгт Кицмань Черновицкой области в период с 13 по 15 сентября 2008 года.

Финал

См. также 
 Любительский чемпионат Украины по футболу
 Любительский кубок Украины по футболу 2008

Ссылки 
 Чемпионат ААФУ
 Чемпионат Украины 2008 среди любителей
 Любители. В финале – «Лужаны» и «Торпедо»
 «Лужаны» – чемпион страны среди любителей!

Любительский чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в 2008 году